Jurij Osipov – ex schermidore sovietico
Leonid Osipov – ex pallanuotista russo
 Pavel Osipov – calciatore russo 
Sergej Ivanovič Osipov – pittore russo
Valerij Dmitrievič Osipov – scrittore, giornalista e sceneggiatore sovietico